Fölisö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fölisholmen, ö, Nyland, Helsingfors, 
 Fölisön, ö, Nyland, friluftspark, friluftsmuseum 

Robotskapade Finlandförgreningar